Аксака — топоним:
 Аксака — железнодорожная станция в Комсомольском районе Хабаровского края.
 Аксака — посёлок при одноимённой станции в Комсомольском районе Хабаровского края.